Стризнево — название населённых пунктов в России:

 Стризнево — деревня в Сосновском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Стризнево — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.